Bassignac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Bassignac im Département Cantal

mit Namenszusatz:
Bassignac-le-Bas im Département Corrèze
Bassignac-le-Haut im Département Corrèze